Il singolare del Fischer Grand Prix 1980 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Stan Smith era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Raymond Moore.

Brian Gottfried ha battuto in finale 6–2, 6–4, 6–3  Trey Waltke.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Fischer Grand Prix 1980